Mellingen – comune tedesco
 Mellingen – comune svizzero